Zoko ist der Familienname folgender Personen:
 Abdoul Zoko (* 1993), burkinischer Fußballspieler
 Francois Zoko (* 1983), ivorisch-französischer Fußballspieler 
 Zéphirin Zoko (* 1977), ivorischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Zoco